Кирсáнов — железнодорожная станция 4 класса Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево (линия неэлектрифицирована), расположена в городе Кирсанове Тамбовской области, в 95 км от станции Тамбов. Через станцию осуществляются пассажирские перевозки на Москву, Волгоград, Саратов, Санкт-Петербург, Балашов, Балаково, Астрахань, Махачкалу. Производятся пригородние пассажирские перевозки на Тамбов, Ртищево, Тамалу, Тоновку.

История 
Открыта в 1870 году как станция Тамбово-Саратовской железной дороги, когда первый поезд прошёл по линии Козлов — Умёт, а в 1871 году — по линии Козлов — Саратов. Открытие железнодорожного движения имело огромное значение для развития экономики города.

Поезда дальнего следования 
По состоянию на июл 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Единая сетевая разметка: Кирсанов
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Кирсанов на карте Тамбовской области
 История станции Кирсанов на сайте ruzgd.ru
 Кирсанов на сайте www.openstreetmap.org
 Карта Юго-Восточной железной дороги
 Тарифное руководство № 4. Алфавитный список железнодорожных станций
 Станция Кирсанов на сайте translogist.ru

Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Кирсанов
Железнодорожные станции и платформы Тамбовской области